Vila Americana (Volta Redonda) — bairro
Americana (São Paulo) — município de São Paulo, outrora conhecido como Vila Americana

Desambiguações de topônimos